Pyrker ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Ladislaus Pyrker (1772–1847), österreichischer Dichter und Bischof
 Marianne Pirker (1717–1782), deutsche Opernsängerin (Sopran), siehe Marianne Pirker
 Martin Pyrker (* 1954), österreichischer Boogie-Woogie- und Bluespianist
 Sabine Pyrker (* 1986), österreichische Perkussionistin, Tochter von Martin

Siehe auch:
 Pirker